Carl Johann Elbers ist der Name folgender Personen:

* Carl Johann I. Elbers (1768–1845), deutscher Unternehmer und Abgeordneter
 Carl Johann II. Elbers (1795–1853), deutscher Unternehmer
 Carl Johann III. Elbers (1823–1882), deutscher Unternehmer und Abgeordneter